Un love hotel est un hôtel pour couple typiquement japonais, à la décoration souvent fantasque, que l'on peut louer à l'heure ou à la nuit.
 Love Hotel est le titre d'une bande-dessinée par Frédéric Boilet et Benoît Peeters.